Хотовице могу бити:

 Хотовице (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република
 Хотовице (Чешка Липа), насељено мјесто у округу Чешка Липа, Либеречки крај, Чешка Република